Messok peut désigner :
 Messok, une commune du Cameroun
 Messok I, un village du Cameroun de la Région du Centre, dans la commune de Mbankomo
 Messok II, un village du Cameroun de la Région du Centre, dans la commune de Mbankomo.